Az 1923–1924-es Swiss Serie A volt a 27. alkalommal megrendezett, legmagasabb szintű labdarúgó-bajnokság Svájcban.

A címvédő nem volt, mivel az előző szezonban nem hirdettek bajnokot. A szezont a Zürich csapata nyerte, a bajnokság történetében másodjára.

Keleti csoport

Központi csoport

Nyugati csoport

Döntő

Jegyzetek

További információk 
 

Svájci labdarúgó-bajnokság
Svájci labdarúgó-bajnokság
Svájci labdarúgó-bajnokság